Duitsland:
Schmitten (Duitsland), een gemeente in de deelstaat Hessen

Zwitserland:
Schmitten (Fribourg), een gemeente en plaats in het kanton Fribourg
Schmitten (Graubünden), een gemeente en plaats in het kanton Graubünden